Le château Magnin est un château moderne situé  à Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or) en Bourgogne-Franche-Comté .

Localisation 
Le château est situé au centre du village.

Historique 

Construits en 1746 en lieu de place d’un rendez-vous de chasse de Marguerite de Bourgogne le parc et son château sont acquis au début du  par la famille Philippon-Magnin, à l’origine des forges de Brazey. Sans héritiers, les enfants de Joseph Magnin, l’un des pères fondateurs de la IIIème République, les lèguent à l’Etat. Abandonnés pendant un demi-siècle, ils sont rachetés par la commune en 1972.

Architecture 

Le château Magnin est une maison bourgeoise qui mêle heureusement la brique et la pierre. Une frise d’animaux en terre cuite en borde le toit

Valorisation du patrimoine 

Depuis son rachat la maison de maître a été restaurée et est utilisée comme maison communale. La maison du gardien, le pigeonnier et les communs sont transformés en salles de réunions ou ateliers. Le parc est également remis en valeur, avec des essences rares. .

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des châteaux de la Côte-d'Or
 Château du Mesnil à proximité immédiate sur la même commune
 Musée Magnin, à Dijon

Liens externes 

Magnin